Schneeloch steht für:
 Schneeloch (Harz), Schlucht im Harz
 Schneeloch (Tennengebirge), Höhle im Land Salzburg

Schneeloch ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Schneeloch (* 1941), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Walter Schneeloch (* 1947) deutscher Sportfunktionär
 Yvonne Schneeloch (* 1977), deutsche Basketballspielerin

Siehe auch:
 Schneelochbach